Назо, или Терибе (Tjër Di), — индейский народ в Панаме и Коста-Рике. В основном его представители живут на северо-западе Панамы в провинции Бокас-дель-Торо, на территории площадью приблизительно 1300 квадратных километров, которая включает в себя бассейн реки Терибе и частично — реки Сан-Сан.

Численность народа составляет около 3000-3500 человек. Это один из немногих коренных народов Америки, у которого продолжает существовать монархия; кроме того, почти все представители народа до сих пор сохраняют свою традиционную религию — лишь очень немногие из назо исповедуют католицизм. Многие из них говорят по-испански, но основным языком общения является родной. Монархия является наследственной, власть передаётся от отца к сыну, но в случае недовольства монархом другой член королевской семьи может выдвинуть свою кандидатуру в качестве претендента на трон в рамках общественного голосования. «Королевство» Назо не признано панамским правительством, но на деле обладает относительной автономией.

Язык терибе имеет письменность на латинской графической основе.

Примечания

Библиография 
 nstituto de Estudios de las Tradiciones Sagradas de Abia Yala, I. 2001. Narraciones Teribes: Nasoga Laiwãk. Vol. 7. Textos Sagrados. San José, C.R.: Fundación Coordinadora de Pastoral Aborigen.
 Paiement, Jason. 2009. The Tiger and the Turbine: Indigenous Rights and Resource Management in the Naso Territory of Panama. VDM Verlag. ISBN 978-3-639-14087-3.

Население Коста-Рики
Население Панамы
Индейцы Вест-Индии
Индейцы Центральной Америки